''' fou una ciutat samnita de situació desconeguda. L'any 305 aC els romans, després de conquerir Bovianum, van conquerir la ciutat, així com Sora i Arpinum.

Ciutats del Samni